Guimarães est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme 
 Afonso Guimarães da Silva (1914-1997), footballeur brésilien
 Alexandre Guimarães (né en 1959), footballeur brésilien
 Aracy Guimarães Rosa (1908-2011), agent diplomatique brésilienne
Bruno Guimarães (né en 1997), footballeur brésilien
 Carlos Guimarães (1898-?), footballeur portugais.
 Eusébio Amaro Lopes Guimarães (né en 1966), footballeur portugais
 Felipe Guimarães (né en 1991), pilote automobile brésilien
 João Guimarães Rosa (1908-1967), médecin, écrivain et diplomate brésilien
 José Guimarães Dirceu (1952-1995), footballeur brésilien
 José Luiz Guimarães Sanabio Júnior (né en 1976), footballeur brésilien
 José de Guimarães (né en 1939), peintre portugais
 Octávio Pinto Guimarães (né en 1922), dirigeant sportif brésilien
 Sandro Ranieri Guimarães Cordeiro (né en 1989), footballeur brésilien
 Vitorino Guimarães (1876-1957), économiste et homme politique portugais
 Walter Guimarães (1912-1997), footballeur brésilien

Toponyme

Guimarães, municipalité de l'État du Maranhão
 Chapada dos Guimarães, municipalité de l'État de Mato Grosso
 Wenceslau Guimarães, municipalité de l'État de Bahia

Guimarães, cité et municipalité du district de Braga et de la région Nord
 Centre historique de Guimarães, espace urbain médiéval
 Vitoria Guimarães, de son nom officiel "Vitória Sport Clube", club de football fondé en 1922, basé dans la ville de Guimarães
 Tournoi Cidade de Guimarães, compétition de football

Voir aussi 
 Duc de Guimarães, titre de noblesse du Portugal
 Stade Joaquim Américo Guimarães, stade de football de Curitiba au Brésil

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme